Douvres, du celtique dubra « les eaux », peut faire référence à :

En Angleterre
 Douvres (), une ville anglaise du comté du Kent,

En France,
 Douvres, une commune du département de l'Ain,
 Voir aussi : Démographie de Douvres
 Douvres, une ancienne commune du Jura, aujourd'hui intégrée à Jeurre,
 Douvres-la-Délivrande, une commune du Calvados, nommée Douvres avant 1961.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France